Le nom Danhauser est notamment porté par :

 Adolphe Danhauser (1835−1896), professeur au Conservatoire de Paris, auteur d'une Théorie de la musique qui reste une référence en matière de solfège ;
 Josef Danhauser (1805−1845), peintre autrichien, qui notamment réalisa le masque mortuaire de Beethoven.

Le Danhauser est aussi une appellation familière de l'ouvrage Théorie de la musique d'Adolphe Danhauser.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique